Galloni peut désigner:

 Adelchi Galloni, illustrateur italien ;
 Jérôme Galloni d'Istria, homme politique français ; 
 Pierre Brisdoux Galloni d'Istria, aviateur français .